Jméno a příjmení Geoff Richardson nosí více osobností:

 Geoff Richardson (závodník) (1924–2007) – britský automobilový závodník
 Geoff Richardson (ragbista) (* 1949) – australský ragbista
 Geoff Richardson (hudebník) (* 1950) – britský hudebník